Ай Суґіяма була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Патті Шнідер.

Шнайдер виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 4–6, 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 ''' Брі Ріппнер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Australian Women's Hardcourts 1020000611 1999 Draw

Одиночний розряд